Eusirus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1845. Eusirus ingår i familjen Eusiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Eusirus